Гран-прі Великої Британії 2021 (офіційно  Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2021) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 18 липня 2021 року на Автодромі Сільверстоун в Сільверстоуні, графство Нортгемптоншир, Велика Британія. Це десятий етап чемпіонату світу, сімдесят шосте Гран-прі Великої Британії і сімдесят друге в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Кваліфікація

Спринт

Перегони

Виноски

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2021 Формули-1
Гран-прі Великої Британії